Carajo puede referirse a:

 Carajo: banda de groove metal de Buenos Aires (Argentina).
 Carajo (2002), primer disco de la banda Carajo.
 Carajo de mar: pepino de mar, cohombro de mar, u holoturia (en algunas zonas de España).
 Cargados Carajos: un grupo de 16 microislas en el océano Índico (1,3 km² entre todas), a 400 km al norte de la isla Mauricio y 1000 km al este de Madagascar. Tienen 63 habitantes.

Enlaces externos